

Toponymie

de la voïvodie de Mazovie
Głosków est un village de la gmina de Borowie dans la powiat de Garwolin 
Głosków est un village de la gmina de Piaseczno dans la powiat de Piaseczno